Heidi peut faire référence à :

Prénom 

 Un prénom féminin allemand, diminutif du prénom  équivalant à Adélaïde, fêté le 16 décembre.

Arts et Media

Littérature 
 Heidi, héroïne de deux romans de l'écrivaine suisse Johanna Spyri, publiés en 1880 et 1881.

Cinéma 
 Heidi, film américain d'Allan Dwan, sorti en 1937 ;
 Heidi, film suisse de Luigi Comencini, sorti en 1952 ;
 Heidi, film autrichien de Werner Jacobs, sorti en 1965 ;
 , film de , sorti en 1995 ;
 Heidi, film suisse de Markus Imboden, sorti en 2001 ;
 , film d'Albert Hanan Kaminski et Alan Simpson, sorti en 2005 ;
 Heidi, film britannique de Paul Marcus, sorti en 2005 ;
 Heidi, film suisse d'Alain Gsponer, sorti en 2015.

Télévision

Téléfilm 
 , téléfilm germano-américain de Delbert Mann diffusé en 1968 ;

Séries télévisées 
 Heidi, série télévisée d'animation japonaise diffusée du  au   ;
 Heidi, série télévisée live-action germano-suisse diffusée du  au  sur SF DRS ;
 Heidi, mini-série américaine live-action diffusée en 1993 ;
 Heidi, série télévisée live-action franco-suisse diffusée depuis le  sur TSR ;
 Heidi, série télévisée d'animation franco-australienne diffusée du  au  sur TSR et TF1.

Voir aussi 
 Heidi (2008-2011), opossum de Virginie, star d'internet.
 Heidi Device Interface est le moteur graphique d'AutoCAD.
 heidi.com, marque suisse de prêt-à-porter.
 Heidi Happy, pseudonyme de la chanteuse suisse Priska Zemp.
 (2521) Heidi'', astéroïde

Notes et références 

Heidi